Blore est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Edward Blore (1787-1879), artiste architecte britannique
Edward Blore (1828-1885), joueur de cricket britannique
Eric Blore (1887-1959), acteur comique anglais
Gary Blore, amiral de la garde côtière américaine
Hannah Blore, marine professionnelle galloise
Vincent Blore (1907-1997), joueur de football anglais

Personnage
William Blore, personnage roman Dix petits nègres d'Agatha Christie

Toponyme

Val de Blore, val des Alpes-Maritimes

Blore, village du Staffordshire

Voir aussi
Bataille de Blore Heath, bataille de la guerre des Deux-Roses en 1459

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme